Люка () — французская фамилия. Известные носители:
 Люка, Лоран (род. 1965) — киноактёр.
 Люка, Пьер-Ипполит (1815—1899) — натуралист, энтомолог.
 Люка, Рене (1898—1990) — французский физик
 Люка, Филипп (род. 1963) — футболист.
 Люка, Франсуа Эдуард Анатоль (1842—1891) — математик, профессор.
 Герасим Люка (1913—1994) — румынский, а затем французский поэт и художник, близкий к сюрреализму.

Топоним 
 Люка — река на южном берегу Крыма, правый приток Дерекойки.

См. также 
 Лука
 Лукас